Бага́евское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Багаевском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Багаевская.

География 
Поселение находится в центре района и граничит на востоке с Елкинским сельским поселением, на западе с Манычским сельским поселением, на юго-западе с Красненским сельским поселением. На территории поселения протекают реки: Дон, Подпольная, Западный Маныч, Сусат.

Административное устройство 
В состав Багаевского сельского поселения входят:
 станица Багаевская
 хутор Белянин
 хутор Голые Бугры
 хутор Краснодонский
 хутор Федулов
 посёлок Дачный
 посёлок Задонский

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Муниципальные образования Багаевского района
Сельские поселения Ростовской области